El término Olduvai puede referirse, en esta enciclopedia:

a la Garganta de Olduvai, un rico complejo arqueológico y paleontológico situado en Tanzania, descubierto por el geólogo alemán Hans Reck antes de la Primera Guerra Mundial, pero difundido y publicado sobre todo por Louis Leakey;
al río Olduvai, el curso fluvial que, por medio de la erosión, ha puesto al descubierto los estratos fosilíferos de la garganta de Olduvai;
al episodio Olduvai-Gisla, periodo de paleomagnetismo positivo dentro del gran evento negativo llamado Matuyama, que tuvo lugar, aproximadamente, entre 1,7 y 2 millones de años de antigüedad;
al complejo cultural olduvayense, el más antiguo complejo cultural de la humanidad;
a la teoría de Olduvai, propuesta por Richard C. Duncan, según la cual la civilización evolucionará durante cierto tiempo, para después involucionar y volver a sus estadios primitivos.